Petreasa ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

Petreasa (Alba), Dorf im Kreis Alba
Petreasa (Bihor), Dorf im Kreis Bihor